The Gilded Cage – film del 1915 prodotto dalla Essanay
 The Gilded Cage – film del 1916 diretto da Harley Knoles
 The Gilded Cage – film del 1955 diretto da John Gilling